La quarante-neuvième saison dUniversity Challenge'' est diffusée sur la BBC Two tous les lundis à partir du . Elle est animée par Jeremy Paxman.

 Résultats Légende :'''

Premier tour 
Le premier tour voit s'affronter des équipes en duel. Les 14 équipes victorieuses se qualifient pour la prochaine manche. Parmi les 14 équipes perdantes, les 4 équipes ayant marqué le plus de points vont aux repêchages. 

Pour départager les trois équipes perdantes ayant marqué 145 points alors qu'il ne restait plus que deux places aux repêchages, l'équipe qui a eu besoin de plus de questions pour marquer ses points est éliminée. Cela explique l'élimination du Downing College.

Repêchages 
Les deux équipes victorieuses se qualifient pour le deuxième tour et rejoignent les 14 vainqueurs du premier tour.

Deuxième tour 
Les huit équipes victorieuses se qualifient pour les quarts de finale.

Quarts de finale 
Pour passer en semi-finale, les équipes doivent remporter deux de leurs matches. Les équipes qui perdent deux matches sont éliminées. 

Notes :

Demi finales

Finale 

Le trophée a été remis par le mathématicien Andrew Wiles à l'équipe d'Imperial College de Londres.

Références

Liens externes 

 University Challenge

University Challenge